CEAS steht als Abkürzung für:

Council of European Aerospace Societies, Verband der europäischen Luft- und Raumfahrtgesellschaften von 1993
Common European Asylum System, Konzept für ein gemeinsames Asylsystem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union von 2013

Abkürzung